Margny puede referirse a: 

 Margny, comuna francesa situada en Ardenas.
 Margny, comuna francesa situada en Marne.